Carlo Petrini (1948-2012) – calciatore italiano
 Carlo Petrini (1949) – gastronomo e attivista italiano, fondatore di Slow Food